Op het toernooi van Wimbledon in 1989 speelden de mannen  in het dubbelspel. Tweevoudig titelverdedigers verloren in de halve finale van John Fitzgerald en Anders Järryd. Het Amerikaans/Zweedse koppel John Fitzgerald en Anders Järryd wonnen de titel door de Amerikanen Rick Leach en Jim Pugh in vier sets te verslaan.

Geplaatste spelers

Prijzengeld

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de Wimbledon-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1989